Sociedade Independente de Comunicação — estação de televisão portuguesa conhecida por SIC
SIC TV  — emissora de televisão brasileira sediada em Porto Velho
Sic — advérbio
Sic (Cluj) — comuna da Transilvânia, Roménia

Desambiguações de siglas